Княги́ня Ло́вич — парусный фрегат Российского императорского флота, тип «Спешный». Относился к рангу 44-пушечных фрегатов, хотя на самом деле имел 54 орудия. Назван в честь второй жены великого князя Константина Павловича. Заложен 1 декабря 1827 в С.-Петербургском Главном адмиралтействе. Строитель В. Ф. Стоке. Спущен 26 мая 1828, вошел в состав Балтийского флота, в 1833 году передан в состав Черноморского флота.

Основные характеристики 
 Водоизмещение = около 1950 т;
 Длина по верхней палубе = 48,6 м;
 Ширина по мидель-шпангоуту = 12,7 м;
 Осадка = 3,9 м;
 Артиллерийское вооружение = 54 ор. (24-фн — по штату);
 Экипаж = 340/430 человек.

Служба

Участие в войне с Турцией 1828—1829 годов 

 Осенью 1828 ушел из Кронштадта на переход в Средиземное море.
 В феврале 1829 в составе эскадры вице-адмирала графа Л. П. Гейдена пришел к Дарданеллам для блокады пролива.
 В июне 1829 крейсировал в Архипелаге, а в августе-сентябре 1829 вновь участвовал в блокаде пролива Дарданеллы.

Весной 1830 после ухода большей части судов в Россию оставлен в Архипелаге в составе отряда контр-адмирала П. И. Рикорда для оказания помощи греческому правительству и охраны русского судоходства в связи с начавшейся в Греции гражданской войной; базировался в Наполи-ди-Романья.
Летом 1830 перешел в Константинополь, где находился в распоряжении русского посланника.

Участие в действиях флота во время гражданской войны в Греции 1831—1832 годов 

 18 июля 1831 во главе отряда П. И. Рикорда подошел к острову Порос, чтобы блокировать суда мятежников. 28 июля 1831 мятежники взорвали свои суда.
 В сентябре 1831 ходил в Каламатскую бухту, где взял в плен суда мятежников.

До мая 1833 находился в Архипелаге, а затем получил приказ о возвращении в Россию. В июне 1833 пошёл к Дарданеллам, вошёл в пролив, у Буюк-дере присоединился к эскадре вице-адмирала М. П. Лазарева и вместе с ней пришёл в Севастополь.
 С 1833 года входил в состав Черноморского флота.
 В 1834 и 1835 занимал брандвахтенный пост в Севастополе.
 В 1837 перешёл в Николаев и был переоборудован в блокшив.

Командиры фрегата 
Командирами судна в разное время служили:
 В. Ф. Бологовский (1828—1833 годы).
 П. И. Балосогло (1834—1835 годы).

См. также 
 Парусные фрегаты типа «Спешный»

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 

Парусные фрегаты Балтийского флота Российской империи
Парусные фрегаты Черноморского флота Российской империи
Статьи проекта Адмиралтейство
Корабли Боспорской экспедиции